Завьяловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Завьяловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Завьялово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 7153 человека, в том числе 3372 мужчины и 3781 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 7060 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Завьялово,
 посёлок Краснодубровский.

Примечания 

Муниципальные образования Завьяловского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края